Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os Australian Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő az ötödik kiemelt olasz Simone Bolelli–Fabio Fognini-páros volt, akik ezúttal a második körben kiestek.

A bajnoki címet a Jamie Murray–Bruno Soares kettős szerezte meg, miután a döntőben legyőzték a Daniel Nestor–Radek Štěpánek párost.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla 

F2